Savittarfik bezeichnet:
 Savittarfik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Savittarfik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Savittarfik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland